

Новосельцево — село, Кочкуровський район, Мордовія
 Новосельцево — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Новосельцево — село, Парабельський район, Томська область